Plusieurs souverains sont appelés Robert IV.

Ducs 

 Robert IV de La Marck, duc de Bouillon et maréchal de France (1491-1537)

Comtes 
 Robert IV Dauphin d'Auvergne (v. 1150-1234)
 Robert IV, comte d'Auvergne (1182-1194)
 Robert IV, comte de Leicester (1190-1204)
 Robert IV de Dreux, comte de Dreux (1249-1282)
 Robert IV, dauphin d'Auvergne (1282-1324)
 Robert IV d'Artois, comte d'Eu (1356-1387)

Nobles 
 Robert IV de Sablé (1150-1193), seigneur de Sablé, grand-maître de l'Ordre du Temple
 Robert IV de Beu (1317-1366), vicomte de Beu

Ecclésiastiques 

 Robert IV de Cornegrue, évêque de Sées (1454-1478)

Voir aussi 
 , , , , ,  

Robert IV